Newport County AFC, een Britse voetbalclub
 Newport County (Rhode Island), een county in de Amerikaanse staat Rhode Island